Qurmanghasy steht für:

 Qurmanghasy, Ort im Audany Qurmanghasy, Gebiet Atyrau, Kasachstan
 Qurmanghasy (Atyrau), Ort in Kasachstan, der der Stadtverwaltung der Stadt Atyrau untersteht
 Qurmanghasy (Ölfeld), Ölfeld in Kasachstan

Siehe auch:
 Kurmangasy